Bevilling har flere betydninger:
 Bevilling som en tilladelse eller en licens. Det kan være en bevilling til en stadeplads, til udskænkning eller lignende. I nogle sammenhænge: det samme som et privilegium. 
 Bevilling som en post i et budget, oftest et offentligt budget (f.eks. finansloven)